Immediate Mode steht für:
 Immediate Mode (Computergrafik), Entwurfsmuster für die Gestaltung der Programmierschnittstelle
 Direct Mode, sofortige Ausführung einer Anweisung bei Interpretern